Konjunktion har flere betydninger:

Bindeord (konjunktion)
Konjunktion (logik)
Konjunktion (astronomi)